Cavalli ima više značenja:
 Cavalli, Alessandria
 Cavalli, Padova